Graurücken ist Namensbestandteil mehrerer Tierbezeichnungen:

Primaten
 Graurücken-Wieselmaki (Lepilemur dorsalis) 
 Im Zusammenhang mit Gorillas findet sich oft die Bezeichnung „Graurücken“, die korrekte Bezeichnung erwachsener männlicher Tiere ist jedoch Silberrücken, eventuell kann auch eine Verwechslung vorliegen mit dem „Grauergorilla“ (Gorilla beringei graueri), dem östlichen Flachlandgorilla

Vögel
 Graurücken-Amarant (Lagonosticta virata)
 Graurücken-Dickkopf (Colluricincla boweri)
 Graurücken-Dschungelschnäpper (Rhinomyias goodfellowi)
 Graurücken-Feinsänger (Apalis cinerea)
 Graurücken-Hemispingus (Hemispingus goeringi)
 Graurücken-Krähenwürger (Cracticus torquatus)
 Graurücken-Leierschwanz (Menura novaehollandiae)
 Graurücken-Mückenfresser (Conopophaga peruviana)
 Graurücken-Musendrossel (Catharus fuscater)
 Graurücken-Sperlingspapagei (Forpus coelestis)
 Graurücken-Sturmschwalbe (Garrodia nereis)
 Graurücken-Waldfalke (Micrastur mirandollei)

Reptilien
 Graurückige Klappen-Weichschildkröte (Cycloderma frenatum)